Дабо́ла () — город в центральной части Гвинеи, в провинции Фарана.

Общая информация 
Административный центр префектуры Дабола. Находится на реке Тинкисо, в месте где на ней расположены водопады, на высоте 363 м над уровнем моря. Город вырос как станция на железной дороге, идущей из Конакри в Канкан. Вблизи города имеются месторождения бокситов и железной руды.

Население 
Основная этническая группа — малинке, проживают также фульбе, кпелле, сусу и киси. Наиболее распространённые языки — мандинка и фула; в административных целях широко используется французский.

По данным на 2013 год численность населения города составляла 19 567 человек.

Динамика численности населения города по годам:

Примечания 

Города Гвинеи